Натуральне число 1083
 1083 рік до нашої ери
 1083 рік нашої ери